De gemeente Oudewater heeft 95 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Oudewater. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

|}
Een aantal gemeentelijke monumenten, zijn in de loop van de tijd van de lijst afgevoerd. 

 

 

|}
 
 
Oudewater 
Oudewater 
Oudewater